Formula razionale – nota anche come "metodo razionale", è una formula dell'idrologia che consente il calcolo della portata al colmo di piena per un bacino idrografico
 Formula razionale – nell'ambito della chimica organica, è nota anche come "formula condensata" e mostra come si succedono i legami tra i gruppi che costituiscono una molecola organica mediante una rappresentazione grafica compatta